Мъжкият национален отбор по волейбол на Словакия е един от добрите волейболни отбори в Европа и света. След години на успехи като Чехословакия днес отбора се представя все по-добре на всички международни форуми по волейбол.

Олимпийски игри 

Словакия
Спорт в Словакия